Gminy w Czechach:
 Račice – gmina w powiecie Litomierzyce
 Račice – gmina w powiecie Rakovník
 Račice – gmina w powiecie Třebíč
 Račice – gmina w powiecie Zdziar nad Sazawą
 Račice nad Trotinou – gmina w powiecie Hradec Králové
 Račice-Pístovice – gmina w powiecie Vyškov

Wsie w Czechach:
 Račice – opuszczona wieś w powiecie Chomutov
 Račice – część gminy Račice-Pístovice

Wzniesienia w Czechach:
 Račice – wzniesienie w powiecie Czeskie Budziejowice

Miejscowości w Chorwacji:
 Račice – miejscowość w żupanii istryjskiej

Miejscowości w Słowenii:
 Račice – miejscowość w gminie Ilirska Bistrica

Zob. też Racice – wieś w województwie kujawsko-pomorskim